Lipocalina-1 – proteina umana
 Lipocalina-2 – proteina